Collegio uninominale Basilicata - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera (2017)
 Collegio uninominale Basilicata - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera (2020)
 Collegio uninominale Basilicata - 01 – collegio uninominale italiano per il Senato